Cobija steht für:

 Cobija (Bolivien), Stadt im Departamento Pando, Bolivien
 Municipio Cobija, Landkreis im Departamento Pando, Bolivien
 Cobija (Chile), Geisterstadt in der Región de Antofagasta, Chile
 Cobija (Meteorit), ein 1892 nahe der gleichnamigen Stadt in Chile gefundener Meteorit